Gebendorf steht für:

 Gebendorf (Niederösterreich), Wüstung in der Nähe von Oberwaltersdorf
 Gebendorf (Attenhofen), Gemeindeteil von Attenhofen im Landkreis Kelheim, Bayern